NGC 2025 (другое обозначение — ESO 56-SC149) — рассеянное скопление в созвездии Столовой Горы. расположенное в Большом Магеллановом Облаке. Открыто Джоном Гершелем в 1836 году. Возраст скопления составляет около 100 миллионов лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2025
Столовая Гора (созвездие)
Рассеянные скопления